ABC 6 ou 6 ABC peut désigner plusieurs chaînes de télévision :
 KAAL, Austin (Minnesota) ;
 WLNE-TV, Rhode Island et Bristol County  (Massachusetts) ;
 WPVI-TV, Philadelphie (Pennsylvanie) ;
 WSYX, Columbus (Ohio) ;
 WABG-TV, Greenwood (Mississippi).

American Broadcasting Company